Pestano ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Pestano (* 1974), kubanischer Baseballspieler
 Mario Pestano (* 1978), spanischer Diskuswerfer

en:Pestano
es:Pestano